Pan je příjmení v několika jazycích – čínštině (), korejštině ():

 Pan Čao (45/48 – asi 117/112) – čínská historička, dcera Pan Piaoa
 Pan Čchao (33–102) – čínský vojevůdce, syn Pan Piaoa
 Pan Ki-mun (* 1944) – jihokorejský diplomat, generální tajemník OSN
 Pan Ku (32–92) – čínský historik, syn Pan Piaoa
 Pan Piao (3–54) – čínský historik

 Petr Pan – fiktivní literární, dramatická a filmová postava z děl Jamese M. Barrie

Čínská příjmení
Korejská příjmení